Schwanenfeld ist der Name von

 Theodor Franz Sartorius von Schwanenfeld (1783–1863), Königlich Preußischer Oberstleutnant und Domherr zu Havelberg 
Siehe auch:
Schwanefeld
Schwanfeld